Pettrich ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Pettrich (1798–1872), deutscher Bildhauer
 Franz Pettrich (1770–1844), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Petrich